Heiligenklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen einige Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Heiligenklinge (Fichtenberger Rot), rechtes Bachtal zur Fichtenberger Rot an der Gemeindegrenze von Oberrot zu Fichtenberg, Landkreis Schwäbisch Hall
 Heiligenklinge (Kessach), rechte Bachklinge zur Kessach an der Kreisgrenze zwischen Oberkessach, Gemeinde Schöntal, Hohenlohekreis und Unterkessach, Stadt Widdern, Landkreis Heilbronn

Siehe auch:
 Heiligenbach
 Heiligengraben